Эбрё́й () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Монлюсон.

Код INSEE кантона — 0309. Всего в кантон Эбрёй входит 14 коммун, из них главной коммуной является Эбрёй.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 4 622 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE 
 Расположение кантона Эбрёй на карте Франции

Кантоны департамента Алье